-{T|sr-ec:One of the Boys (албум Кејти Пери);sr-el:One of the Boys (album Kejti Peri)}-

One of the Boys је први албум америчке кантауторке Кејти Пери, издат 17. јуна 2008. На њему се налазе хит песме „-{Ur So Gay}-“, „-{I Kissed a Girl}-“ и „-{Hot N Cold}-“.

Синглови 

 -{Ur So Gay}-, (издат: 20. новембра 2007)
 -{I Kissed a Girl}-, (издат: 6. маја 2008)
 -{Hot N Cold}-, (издат: 30. септембра, 2008)
 -{Thinking of You}-, (издат: 13. јануара 2009)
 -{Waking Up in Vegas}-, (издат: 21. априла 2009)

Списак песама 

|-
| align=center|1 || align=left|-{One of the Boys}- || align=center|4:09
|-
| align=center|2 || align=left|-{I Kissed a Girl}- || align=center|3:35
|-
| align=center|3 || align=left|-{Waking Up in Vegas}- || align=center|3:24
|-
| align=center|4 || align=left|-{Thinking of You}- || align=center|4:09
|-
| align=center|5 || align=left|-{Mannequin}- || align=center|3:19
|-
| align=center|6 || align=left|-{Ur So Gay}- || align=center|3:40
|-
| align=center|7 || align=left|-{Hot N Cold}- || align=center|3:42
|-
| align=center|8 || align=left|-{You Can Affroid Me}- || align=center|3:21
|-
| align=center|9 || align=left|-{Lost}- || align=center|4:18
|-
| align=center|10 || align=left|-{Self Inflicted}- || align=center|3:27
|-
| align=center|11 || align=left|-{I'm Still Breathing}- || align=center|3:48
|-
| align=center|12 || align=left|-{Fingerprints}- || align=center|3:44
|}

Спољашње везе 
 Информације о албуму на -{discogs.com}-

Албуми 2008.
Албуми Кејти Пери
Албуми издати за Capitol Records
Поп албуми
Поп рок албуми
Албуми електронског рока